Пётр Смидович:
 Смидович, Пётр Гермогенович (1874—1935) — советский партийный и государственный деятель.
 Смидович, Пётр Глебович (1953—2019) — советский, российский актёр театра и кино.